Unterguggenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Unterguggenberger (* 1969), deutscher Kirchenmusiker
 Michael Unterguggenberger (1884–1936), österreichischer Kommunalpolitiker